L'expression Oscars du cinéma 2001 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2001 et honorait des films sortis en 2000.

Pour les films sortis en 2001 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2002.